SMS Undine ist der Name folgender Schiffe:

* SMS Undine (1869)
 SMS Undine (1902)